Чемпіонат Австрії 1987—1988 () — 77-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій двадцять дев'ятий титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Осінній сезон

Весняний сезон

Чемпіонський раунд

Перехідний раунд 

(*) Клуби Першої ліги.

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1988
Австрія
Австрія
1987 в австрійському спорті
1988 в австрійському спорті